Leandro Sosa – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
Leandro Sosa – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista